Antoine-Denis Chaudet – scultore francese
 Louis Chaudet – regista e sceneggiatore statunitense 
 Paul Chaudet – politico svizzero